Hundehoved har flere betydninger:

Hundehoved (roman) – en roman af Morten Ramsland
Hundehoved (mytologi)